Igreja de São João (Sibiu) — na Roménia
Cocatedral de São João (Valeta) — em Malta

Itália

Roma 
Arquibasílica de São João de Latrão
San Giovanni Calibita
San Giovanni della Malva in Trastevere
San Giovanni della Ficozza
Basílica de São João dos Florentinos
Santi Giovanni e Paolo
San Giovanni in Ayno
San Giovanni della Pigna

Veneza 
Basílica de São João e São Paulo (Veneza)
Igreja de São João em Bragora

Portugal 
Igreja de São João de Almedina — em Coimbra
Igreja de São João de Alporão — em Santarém
Igreja de São João do Souto — em Braga
Convento de São João de Tarouca
Igreja de Longos Vales — no concelho de Monção

Lisboa 
Igreja de São João de Brito
Igreja de São João de Deus (Lisboa)
Igreja de São João da Praça

Desambiguações de templos